Штефани Бёлер (; 27 февраля 1981, Бад-Зекинген, Баден-Вюртемберг, ФРГ) — немецкая лыжница, призёрка Олимпийских игр и чемпионата мира. Все свои медали завоевала в составе эстафеты.  

В Кубке мира Бёлер дебютировала в 2001 году, в декабре 2006 года одержала первую победу на этапе Кубка мира в эстафете. Всего на сегодняшний момент имеет 3 победы на этапах Кубка мира, все командных соревнованиях. Лучшим достижением Бёлер в общем итоговом зачёте Кубка мира является 14-е место в сезоне 2008-09.

На Олимпиаде-2006 в Турине завоевала серебро в эстафете, кроме того показала следующие результаты: дуатлон 7,5+7,5 км - 28-е место, 10 км классикой - 38 место, масс-старт 30 км - 20-е место, спринт - 20-е место.

На Олимпиаде-2010 в Ванкувере стартовала в трёх гонках: 10 км коньком - 23-е место, дуатлон 7,5+7,5 км - 36-е место, масс-старт 30 км - 18-е место.

За свою карьеру принимала участие в четырёх чемпионатах мира, завоевала серебро на чемпионате-2007 в эстафете. Также выступила на чемпионате мира по лыжным видам спорта среди военных 2008 года в обычных лыжных гонках, где выиграла «серебро» в командном зачёте гонки на 10 км, и в биатлоне, где добилась аналогичного успеха в гонке патрулей (была «лидером» команды — нестреляющим бегуном).

Использует лыжи производства фирмы Fischer.

Ссылки 

 
 Официальный сайт

Лыжники Германии
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2006 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2014 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2006 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2010 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2014 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2018 года